Klobučar est un nom de famille croate notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Anđelko Klobučar (1931–2016), compositeur, organiste et professeur de musique croate ;
 Berislav Klobučar (1924–2014), chef d'orchestre croate ;
 Jaka Klobučar (né en 1987), joueur de basket-ball slovène ;
  (né en 1992), joueur de volley-ball slovène ;
  (1888–1956), peintre croate.

Notes et références